Securitas Direct es una empresa de seguridad que nació en 1988 con sede en Versoix, Suiza.  Cuenta con más de 9.000 empleados y está activa en 16 países de Europa y América del Sur (España, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Francia, Portugal, Italia, Brasil, Chile, Perú, Reino Unido, Alemania y Argentina). Antonio Anguita  , su presidente ejecutivo, lidera las operaciones para Iberia y LatAm.

La proveedora de alarmas conectadas para hogar y negocio fue incluida en el Nasdaq OMX de Estocolmo en 2006, cuando fue distribuida a los accionistas de Securitas SA. En 2008, la compañía fue comprada por ESML Intressenter AB y retirado de la lista. En 2011, ESML vende Securitas Direct a Bain Capital y Hellman & Friedman, accionista principal del grupo actualmente .

En 2008, Verisure se transformó en el nuevo nombre para la marca al consumidor de Securitas Direct​ para todos los mercados en ejecución, excepto en la Península Ibérica, en la cual el nombre permanece como Securitas Direct.

Se ha consolidado como primera marca empleadora de su sector: es la que mayor número de contrataciones acumula año tras año y la mayor generadora de empleo. En 2021 alcanzó los 1,65 millones de clientes. Y, en 2022 su Central Receptora de Alarmas, la más grande de Europa , en coordinación con los Cuerpos de Seguridad afirmó proteger a 5 millones de personas.

Críticas 

En España, la compañía ha sido denunciada y sancionada por malas prácticas en su publicidad, recurriendo al miedo a mayores como estrategia comercial también por esconder cláusulas abusivas en su contratación, y por la falta de efectividad de sus sistemas de alarma.

Referencias 

Empresas de seguridad